Lalonde oder (in US-Schreibweise) LaLonde ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Lalonde (* 1951), kanadischer Komponist
 Bob LaLonde (1922–2015), US-amerikanischer Politiker
 Bobby Lalonde (Robert Patrick Lalonde; * 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Brice Lalonde (* 1946), französischer Politiker (Parti socialiste)
 Bud LaLonde (1933–2017), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Christophe Lalonde (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Derek Lalonde (* 1972), US-amerikanischer Eishockeytrainer
 François Lalonde (* 1955), kanadischer Mathematiker
 Donny Lalonde (* 1960), kanadischer Boxer
 Geneviève Lalonde (* 1991), kanadische Hindernisläuferin
 Ler LaLonde (eigentlich Lawrence LaLonde; * 1968), US-amerikanischer Musiker
 Marc Lalonde (* 1929), kanadischer Politiker und Rechtsanwalt
 Newsy Lalonde (Édouard Charles Lalonde; 1887–1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert J. LaLonde (1958–2018), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ron Lalonde (Ronald Leo Lalonde; * 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Shawn Lalonde (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 La Londe
 La Londe-les-Maures